

Jager 

 Evan Jager, athlète américain
 Frédéric Jager, artiste français
 René Jager, homme politique français
 Tom Jager, nageur américain

Voir aussi